De provincie Friesland, als een van de Zeven Verenigde Nederlanden, zie heerlijkheid Friesland.
 Een Friese afdeling van een landelijke (Nederlandse) organisatie, zoals
 Gewest Friesland (KNSB), een gewest van de schaatsbond KNSB
 Het Gewest Friesland van de Partij van de Arbeid